Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Meilen Tu remporte le simple dames. En finale, elle bat Paola Suárez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexandra Fusai et Rita Grande.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2001
Tennis en janvier 2001